Alterio puede hacer referencia a:

Ernesto Alterio, actor argentino-español, hijo de Héctor.
Héctor Alterio, actor argentino.
Malena Alterio, actriz argentino-española, hija de Héctor.